Hagia Sophia (ook gespeld Hagia Sofia, Grieks: Ἁγία Σοφία) is de naam van verschillende (voormalige) kerken en andere gebouwen gewijd aan de Heilige Wijsheid, waaronder:
 Hagia Sophia, grote voormalige kathedraal in Constantinopel (Istanboel), later museum, nu een moskee en werelderfgoed
 Hagia Sophia (Trabzon), ook bekend als Aya Sofia,  voormalige kerk in de Turkse stad Trabzon, nu museum
 Hagia Sophia (Iznik), voormalige kerk in de Turkse stad Iznik, later afwisselend buiten gebruik, museum en moskee
 Hagia Sophia (Thessaloniki), kerk in de Griekse stad Thessaloniki, werelderfgoed
 de Selimiye-moskee (Nicosia), tot 1570 de Hagia Sophia-kathedraal in het noordelijk deel van de Cypriotische stad Nicosia
 de Kleine Hagia Sophia, oude kerk in Constantinopel (Istanboel), ook bekend als de Kerk van de Heiligen Sergius en Bacchus, tegenwoordig moskee (Küçuk Ayasofya Camii)
 Agia Sofiastadion, voetbalstadion in Athene

Zie ook 
 Santa Sofiakerk, doorverwijspagina